Хобс може да се отнася за:
 Дейвид Хобс (р. 1939), английски автомобилен състезател
 Томас Хобс (1588-1679), английски философ
 Бряг Хобс, географска област в Антарктида
 Миранда Хобс, героиня от телевизионния сериал „Сексът и градът“